Repetto steht für:
 Repetto (Schuhmarke), Schuhmarke

Repetto ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Repetto (* 1947), italienische Politikerin
 Carlos Torre Repetto (1904–1978), mexikanischer Schachspieler
 Cristóbal Repetto (* 1979), Tango-Sänger und Komponist
 José Repetto, uruguayischer Politiker
 Oscar Repetto, uruguayischer Politiker
 Sandro Repetto (* 1959), italienischer Politiker
 Valentina Repetto (* 1985), italienische Schauspielerin